КГБ может означать:

 Комитет государственной безопасности — орган государственной власти в СССР, на постсоветском пространстве и в Болгарии.
 Канцелярия Государственного банка (К. Г. Б.) — существовала в России до 1917 года.
 Комиссия галактической безопасности — организация в романе «Обитаемый остров» братьев Стругацких.
 Кластерная головная боль
 Комплекс гражданской безопасности
 Крупногабаритный багаж
 «КГБ» — песня группы «Гражданская Оборона».

 KGB
 KGB (игра) — компьютерная игра, квест, 1992 год.
 KGB Archiver — свободный архиватор, создан Томашем Павляком.